Дмитрий Юрьевич Чесноко́в (3 марта 1969) — советский и российский футболист, защитник, нападающий.

Карьера 

Практически всю карьеру провёл в клубах низших лиг России и Украины — «Чайка» Севастополь (1990, 1991—1993), «Торпедо» Таганрог (1990, 1995), «Башсельмаш» Нефтекамск (1991), «Заводчанин» Саратов (1995—1996), «Салют-ЮКОС» Белгород (1997), «Кремень» Кременчуг (1997—1999), «Газовик» Оренбург (2000), «КАМАЗ-Чаллы» Набережные Челны (2000), «Хопёр» Балашов (2001), «Зенит» Пенза (2002), «Металлург-Метизник» Магнитогорск (2003), «Торпедо» Волжский (2003), «Сокол» Саратов (2004).

В 1999 году сыграл 13 игр в высшей лиге Казахстана за «AES Елимай».

В 2007—2010 годах — администратор в саратовском «Соколе», в 2011—2013 — начальник команды.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК «Башсельмаш»
Игроки ФК «Заводчанин»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Хопёр»
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Сокол» Саратов